dyktator – urząd w starożytnym Rzymie
 dyktator – przywódca państwa określanego jako dyktatura
 Dyktator (The Great Dictator) – film z 1940 roku
 Dyktator (The Dictator) – film z 2012 roku

Zobacz też 
 gra dyktator – metoda badawcza w psychologii